Schweinsrücken steht für:

 Schweinsrücken (Schleswig-Holstein), eine Sandbank zwischen der Hallig Langeneß und der Insel Amrum
 Schweinsrücken (Leybucht), ein Wattgebiet in der Leybucht
 Schweinsrücken (Langelsheim), ein Höhenzug bei Langelsheim
 eine Nehrung in Litauen, siehe Kiaulės Nugara
 eine Decksverstärkung für den an Deck genommenen Anker, siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z)
 Schweinsrücken (auch Buckelschaft), ist eine besondere Schaftform, bei der der Hinterschaft nach oben gezogen wird, um danach stärker abzufallen.